Район Пршеров () — один из 5 районов Оломоуцкого края Чехии. Административным центром является город Пршеров. Площадь составляет 844,74 км², население — 135 437 человек (плотность населения — 160,33   человек на 1 км²). Район состоит из 104 населённых пунктов, в том числе из 6 городов.

Города

Достопримечательности 
Близ города Пршеров, в обширных лёссовых позднепалеолитических отложениях поселения Пршедмости (Předmostí), были обнаружены останки трёх домашних собак времён палеолита (ок. 30 тыс. лет назад) и 20 человеческих скелетов с большим количеством орудий граветтской культуры (павловьен).

Примечания 

Районы Оломоуцкого края